Bucov több romániai település lehet:

 Bucov falu Romániában, Argeş megyében.
 Bucov település Romániában, Prahova megyében, Bucov község központja.